Розсоші — село, Алтайський район, Алтайський край, Росія
 Розсоші — село, Охтирський район, Сумська область, Україна